Шален () — коммуна во Франции, департамент Мёз
 Шален () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шален — народное название растения Белокрыльник.